Сен-Марк-Жомга́рд, Сен-Марк-Жомґард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 31 км на північний схід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 395 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1141,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Сен-Марк-Жомгард 
 Сен-Марк-Жомгард на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марк-Жомгард на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон